Сълзица Борисова е българска художничка.

Биография и творчество 

Български художници
Родени в София